Leszek Wakuła (ur. w 1961) – polski duchowny baptystyczny i działacz ekumeniczny, prezes Komitetu Krajowego Towarzystwa Biblijnego w Polsce
 Paweł Wakuła (ur. w 1961) – polski rysownik prasowy, ilustrator i pisarz
 Władysław Wakuła (ur. w 1999) – ukraiński piłkarz